Xylolit může být:
 Xylolit (materiál) – stavební materiál (na podlahy, schody ap.) z hořečnatého pojiva, dřevěných pilin a pigmentu
 Xylolit (fosílie) – silicifikované neboli zkřemenělé dřevo, druh zkamenělého dřeva

Externí odkazy